Il existe en Norvège deux localités du nom de Revsnes :
 Revsnes dans le comté de Trøndelag ;
 Revsnes dans le comté de Troms et Finnmark.

Homonymie de localités